Курчумское сельское поселение — муниципальное образование в составе Сунского района Кировской области России. 

Центр — село Курчум.

История 
Курчумское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Сунского района
Сельские поселения Кировской области